У́лица Новосёлов — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Новосёлов — улица в Великом Новгороде.
 Улица Новосёлов — улица в Липецке.
 Улица Новосёлов — улица во Пскове.
 Улица Новосёлов — улица в Рязани.
 Улица Новосёлов — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Новосёлов — улица в Сочи.
 Улица Новосёлов — улица в Томске.
 Улица Новосёлов — улица в городе Тюмени.
 Улица Новосёлов — улица в Уфе.

Украина 
 Улица Новосёлов — улица в Одессе.